Okręty US Navy o nazwie USS  "Warren", których patronem był Joseph Warren
 Pierwszy "Warren" był szkunerem, który wszedł do służby w 1775. Przechwycony i później zniszczony w 1776. 
 Drugi "Warren" był fregatą, która weszła do służby w 1776. Spalony przez załogę w 1779 by zapobiec wpadnięciu w ręce wroga.
 Trzeci "Warren" był slupem wojennym, który wszedł do służby w 1799 i został sprzedany w 1801.
 Czwarty "Warren" był także slupem wojennym. Wszedł do służby w 1827 i został sprzedany w 1873.
 Piąty "Warren" (AP-93/APA-53) był transportowcem, który został zwodowany w 1943. Wycofany ze służby w 1946.

Warren